Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrej Česnokov che ha battuto in finale Alessandro De Minicis 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Andrés Gómez (primo turno)
 Andrej Česnokov (campione)
 Paolo Canè (quarti di finale)
 Guillermo Pérez Roldán (semifinali)

 Eduardo Bengoechea (semifinali)
 Andre Agassi (secondo turno)
 Carl Limberger (primo turno)
 Jaime Yzaga (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1987